Jerry Miller peut faire référence à :
  (1942-), pilote automobile ;
 Jerry Miller (1943-), auteur-compositeur, guitariste et chanteur.